Kaurasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaurasaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Kaurasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,75, long 26,93), 
 Kaurasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 
 Kaurasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand), 
 Kaurasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,87, long 26,62), 
 Kaurasaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Kaurasaari (ö i Södra Karelen, Imatra), 
 Kaurasaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Kaurasaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland), 
 Kaurasaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Kaurasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,66, long 27,81), 

Robotskapade Finlandförgreningar